Franklin Township (en ) désigne plusieurs lieux des États-Unis :



Franklin Township,  comté de Calhoun ;
 Franklin Township,  comté de Carroll ;
 Franklin Township,  comté de Desha ;
 Franklin Township,  comté de Calhoun ;
 Franklin Township,  comté de Drew ;
 Franklin Township,  comté de Grant ;
 Franklin Township,  comté de Howard ;
 Franklin Township,  comté d'Izard ;
 Franklin Township,  comté de Little River ;
 Franklin Township,  comté de Marion ;
 Franklin Township,  comté de Stone ;
 Franklin Township,  comté d'Union.

Franklin Township,  comté de Rowan ;
 Franklin Township,  comté de Surry.

Franklin Township,  comté de Steele.

Franklin Township,  comté de Jerauld ;
 Franklin Township,  comté de Lake.

Franklin Township,  comté de DeKalb.

Franklin Township,  comté de DeKalb ;
 Franklin Township,  comté de Floyd ;
 Franklin Township,  comté de Grant ;
 Franklin Township,  comté de Harrison ;
 Franklin Township,  comté de Hendricks ;
 Franklin Township,  comté de Henry ;
 Franklin Township,  comté de Johnson ;
 Franklin Township,  comté de Kosciusko ;
 Franklin Township,  comté de Marion ;
 Franklin Township,  comté de Montgomery ;
 Franklin Township,  comté d'Owen ;
 Franklin Township,  comté de Pulaski ;
 Franklin Township,  comté de Putnam ;
 Franklin Township,  comté de Randolph ;
 Franklin Township,  comté de Ripley ;
 Franklin Township,  comté de Washington ;
 Franklin Township,  comté de Wayne.

Franklin Township,  comté d'Allamakee ;
 Franklin Township,  comté d'Appanoose ;
 Franklin Township,  comté de Bremer ;
 Franklin Township,  comté de Cass ;
 Franklin Township,  comté de Clarke ;
 Franklin Township,  comté de Decatur ;
 Franklin Township,  comté de Des Moines ;
 Franklin Township,  comté de Greene ;
 Franklin Township,  Comté de Lee ;
 Franklin Township,  comté de Linn ;
 Franklin Township,  comté de Marion ;
 Franklin Township,  comté de Monona ;
 Franklin Township,  comté de Monroe ;
 Franklin Township,  comté d'O'Brien ;
 Franklin Township,  comté de Polk ;
 Franklin Township,  comté de Story ;
 Franklin Township,  comté de Washington.

Franklin Township,  comté de Bourbon ;
 Franklin Township,  comté d'Edwards ;
 Franklin Township,  comté de Franklin ;
 Franklin Township,  comté de Jackson ;
 Franklin Township,  comté de Lincoln ;
 Franklin Township,  comté de Marshall ;
 Franklin Township,  comté de Ness ;
 Franklin Township,  comté de Trego ;
 Franklin Township,  comté de Washington.

Franklin Township,  comté de Clare ;
 Franklin Township,  comté de Houghton ;
 Franklin Township,  comté de Lenawee.

Franklin Township,  comté de Wright.

Franklin Township,  comté de Dent ;
 Franklin Township,  comté de Greene ;
 Franklin Township,  comté de Greene ;
 Franklin Township,  comté de Grundy ;
 Franklin Township,  comté de Howard ;
 Franklin Township,  comté de Laclede ;
 Franklin Township,  comté de Miller ;
 Franklin Township,  comté de Newton.

Franklin Township,  comté de Butler ;
 Franklin Township,  comté de Fillmore.

Franklin Township,  comté de Bergen ;
 Franklin Township,  comté d'Essex ;
 Franklin Township,  comté de Gloucester ;
 Franklin Township,  comté de Hunterdon ;
 Franklin Township,  comté de Somerset ;
 Franklin Township,  comté de Warren.

Franklin Township,  comté d'Adams ;
 Franklin Township,  comté de Brown ;
 Franklin Township,  comté de Clermont ;
 Franklin Township,  comté de Columbiana ;
 Franklin Township,  comté de Coshocton ;
 Franklin Township,  comté de Darke ;
 Franklin Township,  comté de Franklin ;
 Franklin Township,  comté de Fulton ;
 Franklin Township,  comté de Harrison ;
 Franklin Township,  comté de Jackson ;
 Franklin Township,  comté de Licking ;
 Franklin Township,  comté de Mercer ;
 Franklin Township,  comté de Monroe ;
 Franklin Township,  comté de Portage ;
 Franklin Township,  comté de Richland ;
 Franklin Township,  comté de Ross ;
 Franklin Township,  comté de Shelby ;
 Franklin Township,  comté de Summit ;
 Franklin Township,  comté de Tuscarawas ;
 Franklin Township,  comté de Warren ;
 Franklin Township,  comté de Wayne.

Franklin Township,  comté d'Adams ;
 Franklin Township,  comté de Beaver ;
 Franklin Township,  comté de Bradford ;
 Franklin Township,  comté de Bradford ;
 Franklin Township,  comté de Butler ;
 Franklin Township,  comté de Carbon ;
 Franklin Township,  comté de Bradford ;
 Franklin Township,  comté de Chester ;
 Franklin Township,  comté de Bradford ;
 Franklin Township,  comté de Columbia ;
 Franklin Township,  comté d'Érié ;
 Franklin Township,  comté de Fayette ;
 Franklin Township,  comté de Greene ;
 Franklin Township,  comté de Huntingdon ;
 Franklin Township,  comté de Luzerne ;
 Franklin Township,  comté de Lycoming ;
 Franklin Township,  comté de Snyder ;
 Franklin Township,  comté de Susquehanna ;
 Franklin Township,  comté de York.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de townships